Никола́ев (Никола́ева) — русская фамилия, образованная от имени Николай, а также топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 63-е место.

 Николаев

А 
 Николаев, Айсен Сергеевич (род. 1972) — российский государственный и политический деятель, глава Республики Саха (Якутия) с 2018 года.
 
 
 
 
 Николаев, Андриян Григорьевич (1929—2004) — советский космонавт.
 Николаев, Антип Николаевич (1924—1990) — писатель, журналист.
 Николаев, Антон Сергеевич (род. 1976) — российский художник.
 
 Николаев, Артём Григорьевич (род. 1999) — российский хоккеист.

Б

В 
 
 
 
 
 Николаев, Вениамин Петрович (род. 1958) — советский легкоатлет.
 
 
 
 Николаев, Всеволод Борисович (1907—1979) — советский химик, лауреат Сталинской и Государственной премий.

Г

Д 
 Николаев, Данаил (1852—1942) — болгарский военный деятель.
 Николаев, Даниил Александрович (род. 1991) — российский футболист.

Е 
 
 Николаев, Егор Владимирович (род. 1988) — российский бегун на средние дистанции, участник Олимпийских игр.

И 
 
 
 Николаев, Ипполит Владимирович (1870— не ранее 1937) — российский архитектор и педагог, работал преимущественно в Киеве.

К 
 Николаев, Кирилл Николаевич (1907—2005) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1950).

Л

М 
 Николаев, Максим Александрович (род. 1975) — узбекистанский и российский футболист.

Н 
 Николаев, Никита Юрьевич (род. 1999) — российский прыгун в воду.

О

П

Р 
 Николаев, Ростислав Васильевич (1938—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

С 
 
 Николаев, Серафим Петрович (1904—?) — дивизионный комиссар, комендант 41-го укреплённого района.

Т 
 
 Николаев (Николаев-Хури), Тимофей Николаевич (1878—1918) — чувашский политический деятель.

Ф 
 Николаев, Фёдор Фёдорович (1912 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Николаев, Фридрих Алексеевич (1931—1990) — советский физик, лауреат Государственной премии СССР.

Э

Ю

Я 
 
 Николаев, Ярослав Сергеевич (1899—1978) — советский живописец.

Составные фамилии 
 Николаев-Журид, Николай Галактионович — деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР, начальник Особого отдела ОГПУ СССР.
 Николаев-Струмский, Апостол (1886—1971) — болгарский композитор и хоровой дирижёр.



Топоним

Населённые пункты

Россия 
 Николаев — хутор в Морозовском районе Ростовской области.

Украина 
 Николаев — город, административный центр Николаевской области.
 Николаев — город в Стрыйском районе Львовской области.
 Николаев — село во Львовском районе Львовской области.
 Николаев — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Николаев — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Николаев — село в Бобровицком районе Черниговской области.

Белоруссия 
 Николаев — бывшее название деревни Миколаево (Ивьевский район).

Железнодорожные станции 
 Николаев-Пассажирский — железнодорожная станция Херсонской дирекции Одесской железной дороги в городе Николаев одноимённой области на Украине.
 Николаев-Грузовой — железнодорожная станция Херсонской дирекции Одесской железной дороги в городе Николаев одноимённой области на Украине.
 Николаев-Днестровский — железнодорожная станция на линии Львов — Старый Львовской железной дороги в городе Николаев Львовской области на Украине.

Спортивные клубы 
 «Николаев» — баскетбольный клуб из города Николаева Николаевской области.
 «Николаев» — футбольный клуб из города Николаева Николаевской области.
 «Николаев» — футбольный клуб из города Николаева Львовской области.

Прочее 
 Николаев — лунный кратер, названный в честь космонавта Адрияна Николаева.
 (8141) Николаев — астероид, названный в честь города Николаева.
 Николаев — международный аэропорт в городе Николаеве.
 Николаев — порт в Николаеве.
 «Николаев» — большой противолодочный корабль проекта 1134Б.
 «Николаев» — товаро-пассажирский пароход, построенный в 1894 году в Германии.

См. также

Примечания

Литература